Duitse staande hond (draadhaar)
Duitse staande hond (korthaar)
Duitse staande hond (langhaar)
Duitse staande hond (stekelhaar)